Laubach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Laubach (Hessen): ciutat alemanya de l'estat de Hessen
 Laubach (Cochem-Zell): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Laubach (Rhein-Hunsrück): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat